Jurlowa oder Yurlova () ist der Familienname folgender Frauen:
 Darja Jurlova (* 1992), estnische Biathletin
 Jekaterina Wiktorowna Jurlowa-Percht (* 1985), russische Biathletin
 Marina Yurlova (1900–1984), russische Kindersoldatin und spätere Tänzerin

ru:Юрлов